Земетресенията в България са сред най-опасните природни бедствия, тъй като 97 % от територията на страната е застрашена от сеизмични въздействия. Най-опасните сеизмични зони в България са Крупнишката, Софийската, Маришката, Шабленската и Горнооряховската.



Списък на по-големите земетресения в България

Земетресения с епицентър в България 
По-долу са изброени някои от най-големите регистрирани земетресения с епицентър в България с магнитуд над 4.0.

Земетресения с епицентър извън България 
Следва списък на някои от най-големите регистрирани земетресения с епицентър извън България, но усетени в страната.

Източници

Вижте също 
 Земетресение